Onderdistrict in Indonesië
 Ampel (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Boyolali in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Ampel (Semampir), een plaats in het regentschap Soerabaja in de provincie Oost-Java
 Ampel (Wuluhan), een plaats in het regentschap Jember in de provincie Oost-Java
 Ampel (Ligung), een plaats in het regentschap Majalengka in de provincie West-Java